Le terme de bifurcation peut faire référence : 
 à un lieu où une voie de circulation se sépare en deux destinations possibles (carrefour routier, gare...)
 en mathématiques et physique, à la théorie des bifurcations